Maserati bezeichnet:
 einen italienischen Automobilhersteller, siehe Maserati
 eine US-amerikanische Postrockband, siehe Maserati (Band)

Maserati ist der Familienname folgender Personen:
 Alfieri Maserati (1887–1932), italienischer Automobilrennfahrer und Unternehmer
 Bindo Maserati (1883–1980), italienischer Ingenieur und Unternehmer
 Carlo Maserati (1881–1910), italienischer Ingenieur
 Ernesto Maserati (1898–1975), italienischer Automobilrennfahrer, Ingenieur und Unternehmer
 Ettore Maserati (1894–1990), italienischer Ingenieur und Unternehmer